Доможирово — название населённых пунктов:

Россия 
 Доможирово — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Доможирово — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Доможирово — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.